Платон Платонович Граве () — математик, доктор физико-математических наук, профессор.

Биография 
Родился в Рязани в семье потомственного дворянина, Платона Ивановича Граве (в будущем — смотрителя Астраханского военного госпиталя) и Юлии Александровны Беловой. Младший его брат, И. П. Граве, стал известным баллистиком.

Три года обучался в Астраханской гимназии, затем, семь лет, — во 2-й Казанской гимназии, по окончании которой в 1885 году поступил на физико-математический факультет Казанского университета.

Окончил университет в 1890 году с золотой медалью и, оставленный при университете для приготовления к профессорскому званию, 16 декабря 1893 года получил звание приват-доцента чистой математики; 10 декабря 1894 года был утверждён в степени магистра чистой математики. Сверх университетских обязанностей, в 1895—1898 годах П. П. Граве состоял преподавателем Казанских: первой гимназии и реального училища. 24 сентября 1898 года был назначен в Юрьевский университет сверхштатным экстраординарным профессором по кафедре чистой математики, перед оставлением Казанского университета получив в нём 24 октября того же года степень доктора чистой математики.

П. П. Граве был одним из противников введения автономии в университете, считая её преждевременной; он выступал против выборности ректоров университетов.

Вместе с Юрьевским университетом эвакуировался в 1918 году в Воронеж, где был образован Воронежский университет, профессором которого П. П. Граве был в течение года, до своей смерти 18 ноября 1919 года. Похоронен в Воронеже на Немецком Чугуновском кладбище.

Жена: Александра Евгеньевна Казанская.

Труды 
Первая работа П. П. Граве, «О параболическом интегрировании по способу наименьших квадратов», была «в печать дозволена» ещё  в студенческие годы — 23 декабря 1888 года.

Наиболее значимые последующие работы:
 К вопросу о трилинейных координатах. — Казань : типо-лит. Ун-та, 1893
 О геометрическом представлении эллиптических интегралов и функции / П.П. Граве, прив.-доц. Имп. Казан. ун-та. — Казань : тип. Имп. ун-та, 1894
 К вопросу об эллиптических функциях / П.П. Граве, прив.-доц. Имп. Казан. ун-та. — Казань : типо-лит. Имп. ун-та, 1897
 О построении кривых третьей степени : [Дис.] / П.П. Граве, прив.-доц. Имп. Казан. ун-та. — Казань : типо-лит. Имп. ун-та, 1898
 Мнения профессора П. Граве по вопросам, предложенным господином министром народного просвещения, относительного желательного устройства университетов Юрьев : тип. Шнакенбург, [1901]
 Интегральное исчисление: Лекции проф. П. П. Граве. — Санкт-Петербург: лит. И. Трофимова, 1904
 К вопросу о тригонометрическом решении разрешимых алгебраических уравнений // Математический сборник, 1907. — Т. 26. — № 2. — С. 199—241
 Курс дифференциального исчисления. — Юрьев, 1910
 Аналитическая геометрия на плоскости. — Юрьев, 1910
 Отчет профессора Императорского Юрьевского университета Пл. Пл. Граве о состоянии преподавания математики в средних учебных заведениях Рижского учебного округа. — Юрьев : тип. Э. Бергмана, 1912

Примечания

Источники 
 Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского университета: За сто лет (1804-1904): В 2 ч. / Под ред. заслуж. орд. проф. Н. П. Загоскина. Ч. 1 — С. 311.
 Карпачев М. Д. Воронежская энциклопедия, Т. 1. — С. 221

Математики Российской империи
Выпускники Второй Казанской гимназии
Выпускники физико-математического факультета Императорского Казанского университета
Преподаватели Императорского Казанского университета
Преподаватели Императорского Дерптского университета
Преподаватели Воронежского государственного университета
Похороненные на Чугуновском кладбище